Varga Attila (1958) közgazdász, egyetemi tanár
 Varga Attila (László) (1960) építész
 Varga Attila (1963) erdélyi magyar politikus, parlamenti képviselő, jogász
 Varga Attila (1965) vitorlázó
 Varga Attila (1969) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Csepel)
 Varga Attila (1969) újságíró
 Varga Attila (kortárs keresztény zenei szerző)